Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2018 vond plaats van zaterdag 5 tot en met zaterdag 12 mei 2018 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de achttiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2018. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 19 speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Simona Halep was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Karolína Plíšková.

Het tiende reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Nederlandse Kiki Bertens in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Kvitová wist voor de derde keer het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. Het was haar 24e WTA-titel, de vierde van 2018.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde – daarin was zij niet opgewassen tegen de Roemeense Simona Halep. In de eerste ronde had Mertens haar landgenote Alison Van Uytvanck de weg versperd.

Kiki Bertens was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 20 
17.  Ashleigh Barty (WTA-18)
18.  Elise Mertens (WTA-19)
19.  Kiki Bertens (WTA-20)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Latisha Chan en Martina Hingis had de laatste zich uit het beroepstennis teruggetrokken. Chan speelde samen met Bethanie Mattek-Sands – zij waren het vijfde reekshoofd, en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden zij uitgeschakeld door Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová.

Het als eerste geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic in de match-tiebreak. Het was hun twaalfde gezamenlijke titel. Makarova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Vesnina zeven.

De Belgische Elise Mertens en Demi Schuurs uit Nederland moesten zich kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi afmelden, wegens buikklachten van Mertens.

Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Madrid 2018
Madrid